Ла-Бертену́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 140 км на юг от Орлеана, 33 км на юго-восток от Шатору.

Экономика коммуны в основном базируется на сельскохозяйственном производстве: выращивании зерновых культур и разведении крупного рогатого скота.

Население 

Население — 471 человек (2007).

Достопримечательности 

 Романская церковь Нотр-Дам, XII век
 Башня, оставшаяся от стен монастыря

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini